Der Steinhauser Bach ist ein linker Zufluss der Wupper in der nordrhein-westfälischen Großstadt Wuppertal, Stadtbezirk Langerfeld-Beyenburg.

Lage und Topografie 
Der Steinhauser Bach entspringt auf 243 Meter ü. NN östlich der Wuppertaler Ortslage Steinhaus und nördlich des großflächlichen Beyenburger Wohngebiets Siegelberg und fließt in nördliche Richtung. Er mündet nach ca. 630 Metern auf 197 Meter ü. NN unterhalb der Fischbauchbrücke der Wuppertalbahn verdolt in den Beyenburger Stausee, einen Aufstau der Wupper.

Einzelnachweise 

1Steinhauser Bach
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Fließgewässer in Wuppertal